Jochem ist ein deutscher Familienname und ein männlicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Alfons Jochem (* 1960), deutscher Fußballspieler
 Arthur Jochem (1874–1960), deutscher Politiker (DDP, Staatspartei), Bezirksbürgermeister von Berlin-Steglitz
 Eberhard Jochem (* 1942),  deutscher Energiewissenschaftler
 Friedrich Wilhelm Jochem (1881–1945), auch: Wilhelm Jochem, deutscher Architekt und Kunstgewerbler
 Hans Jochem (1923–2017), deutscher Architekt
 Heinrich Jochem (1898–1978), deutscher Gewerkschafter und Landespolitiker (Nordrhein-Westfalen) (SPD)
 Josef Jochem (1922–2000), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Karl-Josef Jochem (* 1952), deutscher Politiker (FDP)
 Sven Jochem (* 1966), deutscher Politikwissenschaftler

Vorname 
 Jochem Ahmann (* 1957), deutscher Künstler und Designer
 Jochem Dobber (* 1997), niederländischer Leichtathlet
 Jochem Erlemann (1938–2009), deutscher Finanzexperte und Investor
 Jochem Fleischer (1937–2013), deutscher Physiker
 Jochem Gröning (* 1954), deutscher Richter
 Jochem Hendricks (* 1959), deutscher Konzeptkünstler
 Jochem Jourdan (* 1937), deutscher Architekt und Landschaftsplaner
 Jochem Kahl (* 1961), deutscher Ägyptologe
 Jochem Kalmbacher (* 1964), deutscher Politiker
 Jochem Kamphuis (* 1986), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Jochem Küppers (* 1946), deutscher Altphilologe
 Jochem Marotzke (* 1959), deutscher Klimatologe
 Jochem Myjer (* 1977), niederländischer Comedian
 Jochem Paap, niederländischer DJ, siehe Speedy J
 Jochem Pechau (1929–1989), deutscher Bildhauer und Medailleur 
 Jochem Poensgen (* 1931), deutscher Glaskünstler
 Jochem Schindler (1944–1994), österreichischer Indogermanist
 Jochem Schmitt (1950–2014), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jochem Swartenhondt (1566–1627), niederländischer Admiral
 Jochem Unger (* 1944), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Jochem Uytdehaage (* 1976), niederländischer Eisschnellläufer
 Jochem Verberne (* 1978), niederländischer Ruderer
 Jochem Ziegert (* 1954), deutscher Fußballspieler und -trainer

Siehe auch 
 Jochen

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname